Glycol peut signifier :
 au sens strict, les glycols sont des diols dans lesquels les deux groupes hydroxyle sont portés par des atomes différents de carbone, habituellement mais pas nécessairement vicinaux ;
 le « glycol » est également un synonyme du plus simple de ces glycols, l'éthylène glycol (ou éthane-1,2-diol, HOCH2–CH2OH) qui est un diol vicinal. Il s'agit du plus important diol industriel, largement utilisé comme antigel. Le propylène glycol a aussi de nombreux usages industriels (pharmaceutique, agropharmaceutique, aéronautique) car il est moins toxique. Le propylène glycol est qualifié de fluide caloporteur de qualité sanitaire et alimentaire, alors que l'éthylène glycol ne l'est pas.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Diol géminal

Diol